

Persone 
Bill Posey – politico statunitense
Cumberland Posey – cestista e giocatore di baseball statunitense.
DeVier Posey – giocatore di football americano statunitense
James Posey – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
John Posey – attore statunitense
Parker Posey – attrice statunitense.
Sam Posey – pilota automobilistico e giornalista statunitense
Tyler Posey – attore statunitense

Altro 
 Posey – località statunitense della California